Batalha de Rei (651) — entre um exército aliado Ispabudã-muçulmano e um exército sassânida-mirrânida
 Batalha de Rei (811) — forças do califa Alamim contra forças do califa Almamune